Francis Egerton peut se référer à plusieurs personnes :

 Francis Egerton (1736-1803),  duc de Bridgewater, constructeur de canaux et propriétaire de mines de charbon ;
 Francis Egerton (1756-1829),  comte de Bridgewater, collectionneur de manuscrits et mécène '
 Francis Egerton (1800-1857), connu Lord Francis Leveson-Gower puis le  d'Ellesmere ;
 Francis Egerton (1824-1895), commandant de la Marine britannique et homme politique ;
 Francis Egerton (1847-1914),  d'Ellesmere ;
 Francis Egerton (né 1940),  de Sutherland.